Fukui se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Atsushi Fukui
 Takeji Fukui